Con la frase What's My Line? se puede hacer referencia al:

 What's My Line?, título de un programa de concursos semanal estadounidense que era producido por Mark Goodson y Bill Todman para la cadena televisiva CBS en emisión desde el 1950; o
 What's My Line, nombre de un episodio de la serie Buffy the Vampire Slayer creada por Joss Whedon y protagonizada por Sarah Michelle Gellar.